Виктор Иванович Деникин (род. 19 мая 1952, город Приозёрск Ленинградской области) — советский и российский военный (подполковник), российский политик.

Происхождение 
Потомок крепостных крестьян, его прадед - родной брат Ивана Ефимовича Деникина ( имя у брата есть? Отец Иван Ильич рожден в 1906 году, а брат Ивана Ефимовича, якобы отец этого Ивана Ильича в 1906 году был бы более чем столетним старцем, что делает версию о родстве крайне сомнительной), отца генерал-лейтенанта Белой Армии Деникина Антона Ивановича (1872—1947), которого Верховный Правитель России адмирал Колчак назначил своим преемником. Но пути братьев рано разошлись и они не общались. В книге "Путь русского офицера" ген. А.И. Деникин так вспоминал об этом:Родители отца умерли еще до поступления его на военную службу, а брат и сестра разбрелись по свету. Где они и живы ли — он не знал. Только однажды, был еще тогда отец солдатом, во время продвижения полка по России, судьба занесла его в тот город, где, как оказалось, жил его брат, как говорил отец — «вышедший в люди раньше меня»... Смутно помню рассказ, как отец, обрадовавшись, пошел на квартиру к брату, у которого в тот день был званый обед. И как жена брата вынесла ему прибор на кухню, «не пустив в покои»... Отец встал и ушел, не простившись. С той поры никогда с братом не встречались.

Дочь А.И. Деникина - Деникина-Грей Марина Антоновна (1919—2005), французская журналистка и историк, приходится ему внучатой племянницей. Отец Виктора Деникина — офицер СМЕРШ, а дядя — сотрудник КГБ.

Биография 
Родился 19 мая 1952 г. в городе Приозёрск Ленинградской области. В 1970 г. окончил Ленинградскую мореходную школу, служил на судах дальнего плавания матросом. Окончил Ленинградское высшее военное артиллерийское училище, служил в Чехословакии, воевал в Афганистане с 1980—1982, участник ликвидации последствии на Чернобыльской АЭС с первых дней на возведении саркофага. Член КПСС, окончил Военно-политическую Академию имени В. И. Ленина в 1989 году. Дослужился до звания подполковника. В 1993 году стал инициатором и председателем Санкт-Петербургского офицерского собрания. После выхода в отставку был приглашён в правительство Ленинградской области, где занимал должность 1996—1998 — председатель Комитета по делам молодежи и туризма Администрации Ленинградской области, затем с 1999—2000 проработал в Правительстве России — председателем Комитета по молодежной политике (в ранге министра). 30 декабря 1999 года указом президента Ельцина получил высший гражданский чин государственных служащих-действительный государственный советник РФ 1 класса. Был заместителем полномочного представителя Президента РФ в Центральном Федеральном округе. Сотрудничает с Русским дворянским собранием. Участвовал в церемонии перезахоронения останков генерала А. И. Деникина в 2005 году. Снялся в документальном фильме НТВ «Война против своих».

Выдвинут в кандидаты Госдумы РФ 7 созыва от РППС по региональной группе Москва 4 номером

Награды 

 Орден Красной Звезды (за ликвидацию последствии аварии на ЧАЭС)
 Орден Мужества.

Ссылки 
 
 
 

Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Председатели Государственных комитетов Российской Федерации
Ликвидаторы Чернобыльской аварии